La duchesse Marie-Isabelle de Wurtemberg (en allemand, Maria Isabella Philippine Theresia Mathilde Josephine Herzogin von Württemberg), née le  à Orth an der Donau, et morte le  à Dresde , seconde fille et troisième des cinq enfants du duc Philippe de Wurtemberg  et de Marie-Thérèse d'Autriche, est un membre de la Maison de Wurtemberg, devenue princesse de Saxe par mariage.

Biographie 

Par sa grand-mère paternelle Marie d'Orléans, la duchesse est une arrière-petite-fille de Louis-Philippe Ier roi des Français, tandis que par sa grand-mère maternelle, elle est une arrière-petite-fille de Louis Ier roi de Bavière.

Elle passe son enfance et sa jeunesse dans les différentes résidences de ses parents dans l'empire d'Autriche.

Marie-Isabelle de Wurtemberg se marie le  à Stuttgartavec Jean-Georges de Saxe (1869-1938), second fils et sixième des huit enfants du roi Georges Ier de Saxe et de Marie-Anne de Portugal.

Ce mariage est demeuré sans postérité. La princesse Marie-Isabelle subit une douloureuse opération le  avant de succomber treize jours plus tard. La cour prend le deuil jusqu'au  suivant.

Devenu veuf, Jean-Georges de Saxe épouse en secondes noces à Cannes le , la princesse Marie-Immaculée de Bourbon-Siciles (1874-1947). Ce mariage demeurera également sans postérité.

Honneurs 
Marie-Isabelle de Wurtemberg est :
  Dame noble de l'ordre de la Croix étoilée, Autriche-Hongrie.
  Dame noble de l'ordre royal de Sainte-Isabelle de Portugal.

Ascendance

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 
 .

Liens externes 
 
 
 

Duchesse de Wurtemberg
Maison de Wurtemberg
Naissance en août 1871
Naissance en Basse-Autriche
Naissance dans l'archiduché de Basse-Autriche
Décès en mai 1904
Décès à Dresde
Décès dans le royaume de Saxe
Décès à 32 ans
Personnalité inhumée dans la cathédrale de la Sainte-Trinité de Dresde
Marie-Isabelle
Marie-Isabelle
Princesse de Saxe du XIXe siècle
Princesse de Saxe du XXe siècle